Ви́ктор Балаба́нов:
 Балабанов, Виктор Иванович (род. 1965) — российский учёный, доктор наук, профессор.
 Балабанов, Виктор Михайлович (мирское имя: Дамаскин; 1956—2021) — глава неканонической юрисдикции «Российской православной церкви». Примечания